Субьета ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 18,6 км². Население — 315 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Zubieta
 Zubieta

Города Наварры
Муниципалитеты Наварры